

Lugares
Lamy (Novo México)

Pessoas
Ana Lamy
José António Ferreira Brak-Lamy
Pascal Lamy
Pedro Lamy

Outro
4111 Lamy (asteroide)